Them Crooked Vultures — дебютный альбом супергруппы Them Crooked Vultures, вышедший 16 ноября 2009 года. Первый сингл альбома «New Fang» был выпущен 26 октября 2009 года, а последующий за ним «Mind Eraser, No Chaser» вышел 3 ноября. Альбом оказался на 12 месте в чарте Billboard 200 и за первую неделю был продан в количестве 70 000 экземпляров в США.

Песня «Dead End Friends» была включена в видеоигры Rock Band 3 и Skate 3, а песня «Scumbag Blues» вошла в игры Guitar Hero: Warriors of Rock и Gran Turismo 5.

Список композиций 
Все песни созданы группой Them Crooked Vultures.

Позиции в чартах

Участники записи 
 Джош Хомме —  вокал, гитара
 Джон Пол Джонс — бас-гитара, клавишные, бэк-вокал
 Дэйв Грол — ударные, бэк-вокал

 приглашённый музыкант
 Ален Йоханнес —  гитара, бас-гитара, бэк-вокал

Примечания 

Дебютные альбомы 2009 года
Альбомы, сертифицированные как золотые Новозеландской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Interscope Records
Альбомы RCA Records
Альбомы DGC Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы стоунер-рока